Dunkerque Seaways est un ferry trans-manche exploité par DFDS Seaways. Il fait partie de l'un des trois navires jumeaux conçus pour la traversée de Douvres à Dunkerque, capable de faire la traversée en 1 heure et 45 minutes. Le Dunkerque Seaways est un navire au design Scandinave. Il a été construit au chantier naval de Samsung en Corée du Sud en 2005. Il navigue sous le pavillon du Royaume-Uni et son port d'immatriculation est Douvres. Il a été construit pour Norfolkline. Il navigue sur la route Dunkerque-Douvres et son port d'immatriculation est Douvres. 
En , DFDS Seaways a acheté Norfolkline de Maersk. Le navire a été renommé Dunkerque Seaways et repeint aux couleurs de DFDS. À sa reprise, le Dunkerque Seaways a continué sur la route Dunkerque-Douvres.

Carrière 
Norfolkline était une filiale danoise de la compagnie maritime Maersk, qui avait passé une commande avec Samsung Heavy Industries pour trois ro-pax ferrys pour remplacer les anciens navires sur le canal trans-manche : l'itinéraire entre Douvres et Dunkerque. Le Maersk Dunkerque a été le premier de sa classe. Il a été construit à la Samsung Heavy Industries en Corée du Sud. Il a été livré en  et a fait son voyage inaugural, le . En , à la suite de l'acquisition de Norfolkline par DFDS Seaways, le navire a été renommé Dunkerque Seaways et repeint aux couleurs de DFDS Seaways.

Installations 
Le Dunkerque Seaways a trois ponts véhicules; un pont inférieur pour les véhicules de transport de fret seulement, un pont mixte et un pont supérieur pour les voitures de tourisme. Ces installations pour les passagers sont réparties sur deux ponts dont deux restaurants, un bar, une boutique, une aire de jeux pour enfants, des jeux d'arcades et un bureau de change. Il y a sept ascenseurs. Le logement de l'équipage comprend des cabines, une pièce de vie commune, des bureaux, une blanchisserie, du stockage, une salle de sport et des installations pour les officiers et l'équipage.

Les installations exceptionnelles à bord sont : les larges baies vitrées sur le devant et le derrière du navire qui offrent une vue panoramique sur la mer.
Le Delft Seaways a un maximum de vitesse de 25 nœuds, une capacité de 200 voitures et de 780 passagers.

 Navires jumeaux 
Le Dunkerque Seaways''''' a deux navires jumeaux qui opèrent sur la même route : le Delft Seaways et le Dover Seaways.

Références

Galerie

Liens externes 
 M/F Maersk Dunkerque
 DFDS Seaways

Bateau lancé en 2004
Navire construit par Samsung Heavy Industries